Жюль Крист Куасси Эбуэ (; ) — ивуарийский футболист, полузащитник клуба «Генк». Выступал в  молодёжной сборной Кот-д’Ивуара. Играет на позиции опорного полузащитника и инсайда.

Карьера

Клубная 
Начал заниматься футболом с 5 лет. В 10 лет был приглашен в футбольную академию. Является воспитанником Академии Symbiose Foot D Abobo. Выступал за ивуарийский юношеский клуб АСФА.

В феврале 2014 года перешёл в армянский клуб «Ширак», но не был заявлен ввиду трудностей регистрации трансферов игроков не достигших восемнадцатилетия. Летом того же года перебрался в Академию ФК «Краснодар». Выступал за молодёжную команду «Краснодар-3».

14 декабря 2015 года, по достижении совершеннолетия, подписал контракт с «Краснодаром». Сообщалось, что игрок будет заявлен за молодёжный состав на весеннюю часть сезона 2015/2016, однако во время зимнего периода дозаявок его внесли в основной состав.

Дебютировал за «Краснодар» 21 мая 2016 года в матче 30-го тура РФПЛ против пермского «Амкара». Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0.

4 августа 2016 года дебютировал в Лиге Европы в матче третьего квалификационного раунда против мальтийской «Биркиркары» и отличился голом на 15-й минуте.

На 24 ноября октября 2016 года — является игроком основного состава ФК «Краснодар». В матче 13 тура против «Оренбурга» получил красную карточку

В январе 2017 года подписал контракт с шотландским клубом «Селтик»

В сборной 
В конце мая — начале июня 2016 находился в расположении молодёжной сборной Кот-д’Ивуара и принял участие в товарищеских играх.

Достижения 
 «Селтик»
 Чемпион Шотландии: 2016/2017, 2017/2018
 Обладатель Кубка Шотландии: 2016/17 2017/18
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2017

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Генка» 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки олимпийской сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Генк»